Moi je peut désigner :
 Moi je, une émission télévisée française des années 1980 ;
 L'autobiographie de  Claude Roy parue en 1969 chez Gallimard .